Са́ндра Пе́ркович (; род. 21 июня 1990 года, Загреб, Югославия) — хорватская метательница диска, двукратная олимпийская чемпионка (2012, 2016), двукратная чемпионка мира (2013, 2017), 6-кратная чемпионка Европы (2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022).

Биография 
Легкой атлетикой начала заниматься в возрасте 8 лет, в 2009 году перенесла сложную операцию по удалению аппендикса, после которой потеряла в весе 15 кг. К 2010 году вернула прежнюю спортивную форму и выиграла свой первый крупный турнир — чемпионат Европы. Летом 2011 года была уличена в употреблении допинга (в пробах были обнаружены следы употребления метилгексамина), после чего спортсменка была дисквалифицирована на 6 месяцев. В 2012 году вновь выиграла чемпионат Европы.

В 2012 году с результатом 69,11 метров выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Лондоне. В 2016 году в Рио повторила это достижение с результатом 69,21 метров.

30 мая 2014 года стала победительницей соревнований Prefontaine Classic с рекордом соревнований 69,32 м. Выиграла чемпионат Европы в метании диска, установив личный рекорд 71,08 м.

В 2017 году с результатом 70,31 метра выиграла золотую медаль на чемпионате мира в Лондоне.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио не сумела завоевать медаль, в финале с результатом 65,01 м заняла четвёртое место.

В 2022 году в Юджине выиграла медаль в метании диска на пятом чемпионате мира подряд. На этот раз Перкович стала второй с результатом 68,45 м, золото выиграла китаянка Фэн Бинь, установившая личный рекорд (69,12 м).

16 августа 2022 года в Мюнхене Перкович выиграла золото чемпионата Европы шестой раз подряд. В финале хорватка метнула на 67,95 м, немка Кристин Пруденц отстала всего на 8 см. Перкович стала самой титулованной спортсменкой в истории чемпионатов Европы по лёгкой атлетике, сравнявшись с немецкой бегуньей Маритой Кох, которая выиграла 6 золотых медалей в 1978—1986 годах. При этом никому не удавалось выиграть одну дисциплину на чемпионатах Европы или мира по лёгкой атлетике шесть раз.

В 2015—2016 годах была членом парламента Хорватии.

Государственные награды 
 Орден князя Трпимира (26 сентября 2017 года) — за победу на чемпионате мира 2017 года в Лондоне.
 Орден князя Бранимира (10 октября 2016 года) — за победу на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
 Орден Хорватской звезды с ликом Франьо Бучара (25 сентября 2012 года) — за победу на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Примечания

Ссылки 
 

Метатели диска Хорватии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Хорватии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы Хорватии по лёгкой атлетике
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Чемпионы Средиземноморских игр по лёгкой атлетике